Anios (altgriechisch , latinisiert Anius) bezeichnet:

 Anios, in der griechischen Mythologie einen delischer Priester
 Anios (Gottheit), eine eleeische Lokalgottheit
 Anius (Sohn des Aeneas), in der römischen Mythologie einen Sohn des Aeneas
 Anius (Bischof), Bischof von Meaux
 (8060) Anius, in der Astronomie einen Trojaner

Siehe auch:
 Anjos